MSI:
 Micro-Star International — тайваньская компания-производитель материнских плат, видеокарт, ноутбуков и планшетов.
 Microsoft Installer — системный компонент, обеспечивающий установку (инсталляцию), удаление и обновление программного обеспечения в операционной системе Windows.
 Message Signaled Interrupts — реализация прерываний для шины PCI 2.2
 Mindless Self Indulgence — группа альтернативного рока
 Movimento Sociale Italiano — «Итальянское социальное движение», неофашистская организация, впоследствии национально-консервативная политическая партия в Италии.
 MSI Wind — семейство недорогих ультрапортативных ноутбуков (нетбуков), разработанных компанией Micro-Star International.
 Mid-Season Invitational — киберспортивный турнир по League of Legends.
Motorola Solutions, Inc. — американская компания, специализирующаяся на телекоммуникациях, передаче данных, поставках телекоммуникационного оборудования.